<noinclude>
Див. 
Ганна Голіцина: 
 
 Голіцина Ганна Сергіївна (уроджена  Всеволозька; 1779-1837) — письменниця в дусі пієтизму. Сторінки зі списками однофамільців-тезок